Hans Laessig ist der Name folgender Personen:

* Hans Laessig (Lyriker) (1913–1995), deutscher Widerstandskämpfer, Bibliothekar, Musiker und Lyriker 
 Hans Siegfried Laessig (* 1923), deutscher Architekt und Maler